La Starza – frazione del comune italiano di Sant'Anastasia in Campania
 La Starza – sito archeologico neolitico nel comune italiano di Ariano Irpino
 Roland La Starza – pugile statunitense